Der Philadelphia-Halbmarathon (offizieller Name Philadelphia Distance Run) ist ein Halbmarathon in Philadelphia, der seit 1978 im September stattfindet. Von 2010 bis 2019 wurde er von der Competitor Group unter dem Namen Rock ’n’ Roll Philadelphia Half Marathonorganisiert. 

Die Competitor Group sagte im August 2020 die Rennen für 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie ab.

Im Februar 2021 kündigte eine lokale Gruppe von Rennveranstaltern die Rückkehr des Philadelphia Distance Run ab September 2021 an.

Strecke 
Der Start ist auf dem Benjamin Franklin Parkway auf der Höhe der 22nd Street. Das erste Drittel verläuft auf einer Schleife durch die Innenstadt, wobei die Philadelphia City Hall und andere Sehenswürdigkeiten passiert werden. Danach läuft man auf dem rechten Ufer des Schuylkill River flussaufwärts zur Falls Bridge und auf dem linken Ufer zurück bis zum Ziel am Philadelphia Museum of Art.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 58:46 min, Mathew Kipkoech Kisorio (KEN), 2011
 Frauen: 1:07:11 h, Kimberley Smith (NZL), 2011

Siegerliste 
Quelle: ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Halbmarathon